Slaget vid Doggers bankar syftar på olika sjöslag som utspelats kring Doggers bankar i Nordsjön:

Slaget vid Doggers bankar (1696) (7 juni 1696), under Pfalziska tronföljdskriget mellan en fransk eskader under Jean Bart och en holländsk konvoj under Rutger Bucking
Slaget vid Doggers bankar (1781) (5 augusti 1781), under fjärde anglo-holländska kriget mellan en brittisk eskader under Hyde Parker och en holländsk eskader under Johan Zoutman
Doggers bank-incidenten (1904) (21 oktober 1904), under rysk-japanska kriget då ryska sjömän felaktigt öppnade eld mot brittiska fiskebåtar
Slaget vid Doggers bankar (1915) (24 januari 1915), under första världskriget mellan brittiska Royal Navys eskadrar och den tyska flottan
Slaget vid Doggers bankar (1916) (10 februari 1916), under första världskriget mellan en eskader bestående av minsvepare ur Royal Navy och tyska torpedbåtar